Henry Whitehead (1825-1896) – prete inglese
 Henry Whitehead (1853-1947) – vescovo anglicano inglese, vescovo di Madras

 John Henry Constantine Whitehead (1904-1960) – matematico britannico